Schatten der Nacht steht für:

 Schatten der Nacht (1912), einen deutschen Stummfilm von Harry Piel
 Schatten der Nacht (1924), einen deutschen Kurzdokumentarfilm der Urania-Filmproduktion 
 Schatten der Nacht (1928), der deutsche Verleihtitel des US-amerikanischen Stummfilms The Cop von Donald Crisp
 Schatten der Nacht (1950), einen deutschen Spielfilm von Eugen York

Siehe auch:
 Sie leben bei Nacht, auch Im Schatten der Nacht, Originaltitel They Live by Night, US-amerikanischer Film von Nicholas Ray (1948)